Кристал Рийд () е американска актриса и модел. Кристал Рийд е родена в Детройт, Мичиган и започва да учи танци в ранна възраст.

Биография и творчество

Филмография

Телевизия

Филми

Източници

Външни препратки 
 

Американски актьори и актриси